

Geografia 
 Álvaro Obregón – municipalità dello stato di Michoacán nel Messico central
 Ciudad Obregón – città del Messico nello stato di Sonora
 Progreso de Obregón – comune del Messico nello stato di Hidalgo

Persone 
 Alfonso Obregón – ex calciatore ecuadoriano
 Ana Obregón – attrice, conduttrice televisiva e sceneggiatrice spagnola
 Álvaro Obregón – politico, generale e rivoluzionario messicano, presidente del Messico
 Jhon Obregón – calciatore colombiano

Altro
 Marcos de Obregón – opera più conosciuta di Vicente Espinel